Šupna může být:
 kůlna, šopa
 šikmý žlab, skluzavka pro přesun věcí nebo materiálu
 vodácká šupna, šupna na lodě, skluzavka pro ruční spouštění kánoí, raftů a podobných malých plavidel
 šupna na beton, žlab, korýtko, násypka, skluzavka na beton či maltu
 šupna na uhlí, skluzavka pro ukládání uhlí do sklepa, zpravidla z okének v úrovni terénu
 úpadnice, úklonná chodba, štola pro přesun materiálu mezi těžebními úrovněmi

Reference